Edwin Edwards peut désigner :
 Edwin Edwards (1823-1879), artiste anglais, avocat de formation
 Edwin Edwards (1927-2021), homme politique américain